Кюссі́-ан-Морва́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 105 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кюссі-ан-Морван на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Кюссі-ан-Морван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара